Острогра́дський — російське та українське прізвище.

 Остроградський Василь Федорович (1716 — до 1782) — український військовий та державний діяч в добу Гетьманщини, бунчуковий товариш, сотник Говтвянської сотні, син Остроградського Федіра Матвійовича та онук Остроградського Матвія Івановича.
 Остроградський Матвій Іванович (1670 — після 1736) — український державний діяч доби Гетьманщини, наказний полковник Миргородського полку, сотник Говтвянської сотні.
 Остроградський Михайло Васильович (1801 — 1862) — український математик.
 Остроградський Михайло Михайлович (1870 — 1923) — український військовий діяч, контр-адмірал.

Див. також 
 Остроградські

Російські прізвища
Українські прізвища